Свідерський Богдан (1892–1943) — польський геолог.
 Свідерський Венедикт Дмитрович (до 1736 — бл. 1800) — український іконописець другої половини 18 століття, предтеча романтизму.
 Свідерський Володимир Ігнатович (1888–1952) — лікар, дослідник, меценат, січовий стрілець.
 Свідерський В'ячеслав Михайлович (1979) — колишній український футболіст, гравець збірної України з футболу.
 Свідерський-Пономаревський Іван Єфимович (1869 — ?) — полковник Армії Української Держави.
 Свідерський Іван Іванович (1983—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Свідерський Микола Миколайович (1920—1987) — громадський і театральний діяч, актор, хореограф, драматург, педагог, радіожурналіст в Австралії.
 Свідерський Микола Олексійович (1892–1951) — член Української Центральної Ради.
 Свідерський Олексій Іванович (1878–1933) — радянський державний і партійний діяч, дипломат.
 Свідерський Сергій Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Свідерська культура
Прізвища